Flamengo Esporte Clube pode referir-se aos seguintes clubes esportivos brasileiros:

 Flamengo Esporte Clube — clube de futebol de Varginha, Minas Gerais
 Flamengo Sport Club de Arcoverde — clube de futebol de Arcoverde, Pernambuco
 Esporte Clube Flamengo — clube de futebol de Teresina, Piauí

Desambiguações de clubes